Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2, на суше 0,36 чел./км2 (). Городское население — ''' % ().

В центральной части территории Якутии проживает около 501 тыс. чел. В основном в Якутске, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Горном, Хангаласском улусах.

Численность населения

Демография 

 Пик рождаемости в Якутии был в 1987 году.
 В 1991 году был рекорд по численности населения — 1 118 983.
 С 1991 года по 2001 год численность населения Якутии уменьшалась. Происходил отток русских, украинцев и белорусов. После 2001 года численность населения стабилизировалась.
 В 2010 году установлен рекорд низкой рождаемости почти у всех народов Якутии, кроме эвенков.
 Число пенсионеров может достичь 37 % от всего населения уже в 2020 году.
 2011 год — рекорд по иммиграции из Киргизии, Узбекистана и Китая, а также из 24 субъектов России в Якутию.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Этнические карты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» выбрали 38 % опрошенных, «не верю в бога» — 26 %, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 17 %. Пункт «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» в Якутии выбрали 13 % опрошенных — второй результат в РФ, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 1 %, «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — 1 %, «Исповедую ислам суннитского направления» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

Примечания

См. также 
 Сахаляр
 Ислам в Якутии

Якутия